{{Государственный деятель
| имя        = Ви́ктор Васи́льевич Бала́кин 
| изображение            = 
| должность          = Глава муниципального образования «Город Ижевск» 
| порядок            = 
| флаг               = Flag_of_Udmurtia.svg
| периодначало       = 2005
| периодконец        = 2010
| предшественник     = Он сам как мэр города Ижевск
| преемник           = Ушаков Александр Александрович
| дата рождения      = 26.04.1947
| место рождения     = д. Балаки, , УАССР
| образование        = Ижевский механический институт
| партия          =  1. КПСС  2. Единая Россия
| награды            = { style="background: transparent"
     
}
 |автограф           = 
 |сайт               = 
 |викисклад          = 
}}Ви́ктор Васи́льевич Бала́кин''' (род. 26 апреля 1947, д. Балаки, Камбарский район, УАССР) — удмуртский политический и общественный деятель, наиболее известен как мэр, затем глава города Ижевск (2001—2010).

Биография 

Окончил Ижевский механический институт (ныне ИжГТУ им. М. Т. Калашникова) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» в 1970 году. Начал свой трудовой путь на Ижевском машиностроительном заводе, где дослужился до старшего инженера; с 1979 года трудился в партийной организации мотоциклетного производства.

В 1990 году избран в Ижевский городской Совет народных депутатов, став заместителем председателя, с 1991 — председателем. В 1994 году назначен вице-мэром Ижевска. В 1997 году Указом Президента РФ назначен Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Удмуртской республике.

21 октября 2001 года избран мэром Ижевска. 1 ноября 2001 официально вступил в должность.

Осенью 2010 года покинул пост мэра после выборов в Городскую Думу.
В начале 2011 года возглавил новое Министерство общественной безопасности Удмуртии. В мае 2014 года, в разгар кадровых перестановок после смены Главы республики, подал в отставку, которая была принята 12 мая. 10 июля Балакину был передан вакантный мандат депутата Государственного Совета. Не вошел в состав нового созыва Госсовета Удмуртии в 2017 году.

Награды и звания 
Награждён орденом Дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики». Является лауреатом государственной премии Удмуртской Республики.

Семья 
Женат. Имеет двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 .
Балакин Виктор Васильевич. Госсовет Удмуртской Республики
Удмуртская республика: Энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Ижевск : Удмуртия, 2008. — С. 197. — 767 с. — 2200 экз. — ISBN 978-5-7659-0486-2.

Выпускники Ижевского технического университета
Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
Представители президента России в регионах
Члены «Единой России»
Члены КПСС
Главы Ижевска
Персоналии:Ижевский машиностроительный завод